Galben se poate referi la:

 Galben, una din culorile primare subtractive, culoarea sa complementară fiind albastru.
 Galben (monedă), monedă tradițională valoroasă în circulație în Țările române, confecționată din aliaje ale aurului.

 Localități din România:
 Galbena, Alba
 Galbeni, Botoșani			
 Galbeni, Vrancea		
 Galbeni (Filipești), Bacău	
 Galbeni (Nicolae Bălcescu), Bacău
 Galbenu, Brăila, reședința comunei cu același nume
 Galbina, Hunedoara

Vezi și 
 Galben de metil, colorant
 Galben de cadmiu, pigment  
 Galben de crom, pigment  
 Galben de zinc, colorant 
 Galbenă de Odobești 
 Gălbenea
 Gălbenele de munte
 Gălbenele de pădure
 Gălbinare
 Friguri galbene 
 Cod galben
 Nufăr galben
 Oțetar galben 
 Pepene galben
 Rasă galbenă 
 Râul Galben, Gilort
 Râul Galben, Strei
 Podu lui Galben, Prahova